Кубок Йохана Кройфа 2005 года () — 16-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны и обладатель Кубка Нидерландов сезона 2004/05 «ПСВ» и вице-чемпион страны «Аякс». Встреча состоялась 5 августа 2005 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com
 Отчет на afc-ajax.info

2005
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК ПСВ
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2005 году
События 5 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме
Август 2005 года